Lukáš Cikánek (* 9. ledna 1988 Kladno) je český hokejový brankář, hrající od sezóny 2021/22 za klub HC Slovan Ústí nad Labem druhou nejvyšší hokejová soutěž v Česku – 1. ligu.

V minulosti působil v týmu Rytíři Kladno, s kterým v sezóně 2018/19 postoupil do české extraligy.

Klubová statistika 
Cikánek hrál za Kladno jíž od dorosteneckého věku. Kromě několika zápasů za jiné týmy si zahrál i maďarskou/mezinárodní MOL Ligu za HK Nové Zámky nebo rakouskou/mezinárodní EBEL ligu za Orly Znojmo.

Odkazy

Reference 

Čeští hokejoví brankáři
Narození 9. ledna
Narození v roce 1988
Narození v Kladně
Žijící lidé
Muži